El nombre Ricardo III puede referirse a:

 Ricardo III de Normandía (997—1027), duque.
 Ricardo III de Inglaterra (1452—1485), rey.
 Ricardo III, obra de teatro de William Shakespeare.
 Ricardo III, película de 1908.
 Ricardo III, película franco-estadounidense de 1912 protagonizada por Frederick Warde.
 Ricardo III, película británica de 1955 protagonizada por Laurence Olivier.
 Ricardo III, película británica-estadounidense de 1995 protagonizada por Ian McKellen.
 Ricardo III, película estadounidense de 2008.
 Ricardo III, guitarrista del grupo Luzbel.